Элизабет Копп (полное имя Анна Элизабет Копп-Икле, ; род. 16 декабря 1936 года, Цюрих, Швейцария) — швейцарский юрист, политик, первая женщина в правительстве Швейцарии.

Биография 
Элизабет Копп окончила факультет права Цюрихского университета в 1960 году с дипломом бакалавра. В 1969 году она была избрана в муниципальный совет Цумикона, а с 1972 года работала в кантональном совете по образованию Цюриха. Затем с 1974 года, до своего избрания в Федеральный совет в 1984 году, возглавляла правительство Цумикона. Как член Свободной демократической партии работала в Национальном совете Швейцарии с 1979 по 1984 год.

В октябре 1984 года Копп стала первой женщиной в истории Швейцарии, избранной в Федеральный совет (правительство). Она возглавила департамент юстиции и полиции. 7 декабря 1988 года избрана вице-президентом Швейцарии на 1989 год, однако через два дня разразился скандал, в результате которого она была вынуждена подать в отставку уже 12 января. Копп была обвинена в нарушении служебной тайны, когда прочитав доклад о том, что компания её мужа отмывает преступные деньги, она позвонила ему и сообщив об этом, посоветовала подать в отставку. Хотя впоследствии обвинения против Ханса Коппа были опровергнуты, её политическая карьера закончилась.

После отставки Элизабет Копп занимается адвокатской деятельностью.

Семья 

Элизабет Копп — дочь Макса Икле (1903—1999), вице-президента Швейцарского национального банка и Беатрис Хеберлин (1906—1988). Имеет двух сестёр Марианну (р. 1935) и Беатрикс (р. 1944). Была замужем за адвокатом Хансом Коппом (1931—2009), имеет дочь Бригитту (р. 1963) и трёх внучек.

Её прапрадед Фердинанд Адольф Нефф (1809—1899) был братом президента Швейцарии Вильгельма Матиаса Неффа (1802—1881).

Ссылки 

 Профиль на сайте Федерального совета Швейцарии 
 Биография в «Историческом словаре Швейцарии» на французском, немецком и итальянском языках.
 Биография на www.munzinger.de 
 Профиль на сайте The Federal Council 

Политики XX века
Депутаты Национального совета Швейцарии
Министры юстиции Швейцарии
Женщины-политики Швейцарии
Выпускники Цюрихского университета